Final Fantasy е поредица от ролева игра и няколко аниме филма.

Заглавия 
 Final Fantasy I
 Final Fantasy II
 Final Fantasy III
 Final Fantasy IV
 Final Fantasy V
 Final Fantasy VI
 Final Fantasy VII
 Final Fantasy VII: Advent Children
 Final Fantasy VII: Before Crisis
 Final Fantasy VII: Crisis Core
 Final Fantasy VII: Dirge of Cerberus
 Final Fantasy VII: Last Order
 Final Fantasy VIII
 Final Fantasy IX
 Final Fantasy X
 Final Fantasy X-2
 Final Fantasy XI
 Final Fantasy XII
 Final Fantasy XIII
 Final Fantasy XIII-2
 Final Fantasy XVI
 Final Fantasy: Unlimited
 Dissidia: Final Fantasy